Melodi Grand Prix 1989 var Dansk Melodi Grand Prix nr. 22 og blev afholdt 25. marts i Bella Centeret på Amager. Jarl Friis Mikkelsen var vært for første gang, efter at Jørgen de Mylius havde varetaget opgaven i mange år. Henrik Krogsgaard var kapelmester og DRs underholdningsorkester stod for musikken. De Nattergale optrådte med sangen "Åh Karen".

Vinderen blev Birthe Kjær med sangen "Vi maler byen rød" og repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest 1989, der blev afholdt i Lausanne, Schweiz. Her opnåede sangen en 3. plads. I den uofficielle konkurrence, OGAE Second Chance Contest, der er arrangeret af nationale fanklubber, vandt Lecia Jönsson med sangen "Landet Camelot".

Deltagere 

 Jury A: Midt- og Vestjylland
 Jury B: Fyn
 Jury C: Storkøbenhavn
 Jury D: Nordjylland
 Jury E: Bornholm
 Jury F: Østjylland
 Jury G: Syd- og Sønderjylland
 Jury H: Sjælland, Lolland og Falster
 Jury I: Vejle Amt

Telefonafstemning 
For første gang var det muligt for seerne at stemme via telefon, dog kun seere med endetallet 22. Denne afstemning talte ikke med i det endelige resultat, men det var dermed muligt at se hvorvidt juryerne og seerne var enige. Desuden var det en øvelse til næste års grandprix, hvor der gjaldt fuld seerafstemning. Ca. 20.000 seere havde stemt og der blev på tv røbet de fem højest placerede sange:

1: "Fugle" / Jørgen Olsen
2: "Endnu en nat" / Gry
3: "Vi maler byen rød" / Birthe Kjær
4: "Kun dig" / Maria Cecilie Vonsild
5: "Lyset bryder frem" / Peter Belli

 
1989